

Persone 
Duilio Grigioni (1890-1960) – partigiano italiano
Daniela Grigioni (?-2008) – annunciatrice e conduttrice televisiva svizzera

Altro 
Grigioni – uno dei 26 cantoni della Svizzera